QJE steht für:
 Quarterly Journal of Economics, wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift der Harvard-Universität
 Quincy Jones Entertainment, US-amerikanisches Unterhaltungsunternehmen, 1988 gegründet von Quincy Jones und Warner Communications
 Kitsissuarsuit Heliport (IATA-Code), westgrönländischer Hubschrauberlandeplatz

QJE